Melaku ist der Familienname folgender Personen:

 Elfenesh Melaku (* 1985), äthiopische Marathonläuferin
 Fershgenet Melaku (* 1986),  US-amerikanische Rapperin, Model und Schauspielerin, bekannt als LoLa Monroe